Боголюбовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Боголюбовка — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Боголюбовка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Боголюбовка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Боголюбовка — деревня в Рузаевском районе Мордовии.
 Боголюбовка — село в Любинском районе Омской области.
 Боголюбовка — село в Марьяновском районе Омской области.
 Боголюбовка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Боголюбовка — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Боголюбовка — село в Уссурийском районе Приморского края.
 Боголюбовка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Боголюбовка — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Боголюбовка — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 
 Боголюбовка (до 2016 года — Жовтне́вое) — село в Изюмском районе Харьковской области.
Боголюбовка — до 1931 года название села Васюковка в Бахмутском районе Донецкой области.
 Боголюбовка — до 1960 года название села Зорянка в Емильчинском районе Житомирской области.
 Боголюбовка (до 2016 года — Свердловка) — прежнее название села Новоегоровка в Сватовском районе Луганской области.

См. также 
 Боголюбка
 Старая Боголюбовка
 Новая Боголюбовка